Symphony (Sinfonía en español) puede referirse a:

Música 
 Symphony, (2010) canción de Erasure.
 Symphony, (2008) álbum de Sarah Brightman.
 Symphony, (2017) canción de Clean Bandit con Zara Larsson.

Lugares 
 Symphony, estación de Metro de Boston.